A prova de arco composto individual feminino do tiro com arco nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 foi disputada entre os dias 30 de agosto e 4 de setembro no The Royal Artillery Barracks, em Londres. Participaram atletas cadeirantes na prova W1/W2 e deficientes ambulantes na prova em pé.

Medalhistas

Classe ST (em pé)

Classe W1/W2

Em pé

Fase de qualificação

Fase eliminatória

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Fase Final

W1/W2

Fase de qualificação

Fase eliminatória

Seção 1
{{8TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira fase
| RD2=Oitavas de final
| RD3=Quartas de final
| team-width=210
| RD1-seed03=17 | RD1-team03= | RD1-score03=0
| RD1-seed04=16 | RD1-team04={{flagIPCathlete2|Mariangela Perna|ITA|Verão de 2012}} | RD1-score04=6| RD2-seed01=1 | RD2-team01= | RD2-score03=7| RD2-seed04=8 | RD2-team04= | RD2-score04=1
| RD3-seed01=1 | RD3-team01= | RD1-score05=6| RD1-seed06=20 | RD1-team06= | RD1-score06=0
| RD2-seed01=5 | RD2-team01= | RD2-score01=2
| RD2-seed02=12 | RD2-team02= | RD2-score03=6'''
| RD2-seed04=4 | RD2-team04= | RD2-score04=4
| RD3-seed01=12 | RD3-team01=

Seção 3
{{8TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira fase
| RD2=Oitavas de final
| RD3=Quartas de final
| team-width=210
| RD1-seed03=19 | RD1-team03= | RD1-score03=0
| RD1-seed04=14 | RD1-team04={{flagIPCathlete2|Markéta Sidková|CZE|Verão de 2012}} | RD1-score04=6'''
| RD2-seed01=3 | RD2-team01= | RD2-score01=2
| RD2-seed02=14 | RD2-team02={{flagIPCathlete2|Markéta Sidková|CZE|Verão de 2012}} | RD2-score02=6'''
| RD2-seed03=11 | RD2-team03={{flagIPCathlete2|Li Jinzhi|CHN|Verão de 2012}} | RD2-score03=6'''
| RD2-seed04=6 | RD2-team04= | RD2-score04=4
| RD3-seed01=14 | RD3-team01= | RD3-score01=5
| RD3-seed02=11 | RD3-team02=

Seção 4
{{8TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira fase
| RD2=Oitavas de final
| RD3=Quartas de final
| team-width=210
| RD1-seed05=15 | RD1-team05={{flagIPCathlete2|Lenka Kuncová|CZE|Verão de 2012}} | RD1-score05=6'''
| RD1-seed06=18 | RD1-team06= | RD1-score06=2
| RD2-seed01=7 | RD2-team01={{flagIPCathlete2|Özlem Hacer Kalay|TUR|Verão de 2012}} | RD2-score01=6'''
| RD2-seed02=10 | RD2-team02= | RD2-score02=2
| RD2-seed03=15 | RD2-team03= | RD2-score03=3
| RD2-seed04=2 | RD2-team04={{flagIPCathlete2|Elisabetta Mijno|ITA|Verão de 2012}} | RD2-score04=7'''
| RD3-seed01=7 | RD3-team01= | RD3-score01=2
| RD3-seed02=2 | RD3-team02=

Fase final
{{8TeamBracket-with third
| RD1=Quartas de final
| RD2=Semifinais
| RD3=Final
| Consol=Disputa pelo bronze
| score-width=25
| team-width=210
| RD1-seed1=1 | RD1-team1={{flagIPCathlete2|Zahra Nemati|IRI|Verão de 2012}} | RD1-score1=6'''
| RD1-seed2=2 | RD1-team2= | RD1-score2=0
| RD1-seed3=12 | RD1-team3={{flagIPCathlete2|Veronica Floreno|ITA|Verão de 2012}} | RD1-score3=6'''
| RD1-seed4=4 | RD1-team4= | RD1-score4=2
| RD1-seed5=14 | RD1-team5= | RD1-score5=5
| RD1-seed6=6 | RD1-team6={{flagIPCathlete2|Li Jinzhi|CHN|Verão de 2012}} | RD1-score6=6'''
| RD1-seed7=7 | RD1-team7= | RD1-score7=2
| RD1-seed8=8 | RD1-team8={{flagIPCathlete2|Elisabetta Mijno|ITA|Verão de 2012}} | RD1-score8=6'''
| RD2-seed1=1 | RD2-team1={{flagIPCathlete2|Zahra Nemati|IRI|Verão de 2012}} | RD2-score1=6'''
| RD2-seed2=12 | RD2-team2= | RD2-score2=0
| RD2-seed3=11 | RD2-team3= | RD2-score3=4
| RD2-seed4=2 | RD2-team4={{flagIPCathlete2|Elisabetta Mijno|ITA|Verão de 2012}} | RD2-score4=6'''
| RD4-seed1=12 | RD4-team1= | RD4-score1=4
| RD4-seed2=11 | RD4-team2={{flagIPCathlete2|Li Jinzhi|CHN|Verão de 2012}} | RD4-score2=6'''
| RD3-seed1=1 | RD3-team1=

Ligações externas
 

Eventos do tiro nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012